Kung-fu – chińskie określenie oznaczające osiągnięcie czegoś przez ciężką i wytrwałą pracę lub ogół sztuk walki
 Kung-fu - Wushu – ogół chińskich sztuk walki

Tytuły dzieł 
 Kung Fu – amerykański serial telewizyjny z lat 1972-1975
 Kung fu szał (tytuł. oryg. Kung fu) – hongkoński film z 2004 roku
 Kung-fu – polski film z 1979 roku

Zobacz też 
 Kung Fu Panda – amerykański film animowany z 2008 roku
 Kung Fu Panda 2 – amerykański film animowany z 2011 roku